Ел Саусито II има више значења:

 Ел Саусито II (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Саусито II (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику